Polsko-Południowoafrykańska Izba Gospodarcza (ang. Polish-South African Business Chamber) – powołana w 2001, niefunkcjonująca obecnie organizacja samorządu gospodarczego, która miała za zadanie rozwój bilateralnych stosunków gospodarczych między obydwoma krajami. Obecnie postawiona w stan likwidacji (2009-2015).

Siedziba 
Początkowo Izba mieściła się w al. Jerozolimskich 146d (2004), następnie w kamienicy Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 (2015).

Zobacz też 
 Ambasada Południowej Afryki w Polsce
 Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-RPA

Izby gospodarcze
Gospodarka Południowej Afryki
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-południowoafrykańskie